FK Spartak Choceň je český fotbalový klub z města Choceň v Pardubickém kraji, od sezony 2008/09 účastník Přeboru Pardubického kraje (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1912. Klubovými barvami jsou žlutá a modrá.

Historie 
Fotbalový klub z Chocně je klub založený v roce 1912 jako SK Choceň. Jeho nejúspěšnější sezónou je ročník 1982/1983, kdy klub působil ve třetí nejvyšší soutěži. V letech 1979–2008 byl stálým účastníkem Divize. Od sestupu v roce 2008 klub působí v Přeboru Pardubického kraje.

Historické názvy 

 SK Choceň (Sportovní klub Choceň)
 DSO Sokol ČKD Choceň (Dobrovolná sportovní organizace Sokol Českomoravská-Kolben-Daněk Choceň)
 DSO Sokol LET Choceň (Dobrovolná sportovní organizace Sokol LET Choceň)
 TJ Spartak Choceň (Tělovýchovná jednota Spartak Choceň)
 FK Choceň (Fotbalový klub Choceň)
 FK Agria Choceň (Fotbalový klub Agria Choceň)
 FK Spartak Choceň (Fotbalový klub Spartak Choceň)

Slavní odchovanci 

Luboš Kubík - do roku 1978 v žácích Chocně

Jaroslav Plocek - bývalý ligový dorostenec Chocně

Miroslav Držmíšek, Rudolf Muchka - působili v mládežnických družstvech Chocně

Tomáš Jirsák, Jakub Chleboun - v žácích Chocně

Lubomír Myšák - odchovanec, bývalý ligový hráč Českých Budějovic a Blšan, v závěru své kariéry se do Chocně opět vrátil

Ivo Svoboda - člen divizního A mužstva v roce 1999, později ligový hráč Slavie Praha, Plzně, Českých Budějovic, Drnovic a Jihlavy

Ivan Kopecký - v Chocni odehrál jednu sezonu

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

 1978–1979: Východočeský krajský přebor
 1979–1982: Divize C
 1982–1983: II. ČNFL – sk. B
 1983–1984: Divize D
 1984–2008: Divize C
 2008–: Přebor Pardubického kraje

Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2014/15 do 2019/20 včetně se hrálo v Pardubickém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončil nerozhodně, kopal se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bral 2 body, poražený pak jeden bod.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Reference 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Fotbalové kluby v Pardubickém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1912
Sportovní kluby v Chocni
Fotbal v okrese Ústí nad Orlicí